Круа́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 8 км на північний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8868 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20817,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Персоналії 
 Імад Фараж (* 1999) — французький футболіст.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Круа

 Круа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Нор